Coupe (uitspraak /koep/) kan verwijzen naar:
Bokaal, vaak als naam voor een sportbeker, zoals in:
Coupe de la Jeunesse, een internationale roeiwedstrijd voor junioren
Coupe de France (voetbal), het bekertoernooi voor Franse voetbalteams
Coupe de France (wielrennen), een Frans klassement voor wielrenners
IJscoupe, een ijsgerecht in een kelk, of een grote sorbet
Kapsel (haardracht), modellering van hoofdhaar
 Coupe soleil, blondering van haar met strepen of vlekken
 Microscopisch preparaat, een dun plakje materiaal (coupe) voor microscopisch onderzoek

Coupé (uitspraak /koepee/) kan verwijzen naar:

een compartiment in een railvoertuig:
Treincoupé
Tramcoupé 
Coupé (auto), een auto met een verlaagd dak of een naar achteren aflopende daklijn
Coupé (koets), een gesloten koets voor twee passagiers
Coupé (heraldiek), een schild dat doorsneden is in een onder- en een bovendeel

Zie ook 
Coup, staatsgreep
Koupě, een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen
Thomas Koep, een Duits wielrenner
Carl Friedrich Koepe, een Duits ingenieur en pionier in mijnbouwliften